Rivoire ist der Familienname folgender Personen:

 Ariana-Suelen Rivoire (* 1995),  französische Schauspielerin
 Raymond Léon Rivoire (1884–1966),  französischer Bildhauer der Avantgarde-Bewegung